Niobe (地暗星ディープのニオベ, Chiansei Dīpu no Niobe) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre de Deep de l'étoile Terrestre de l'Obscurité, Niobe apparait durant le "Junikyu-Hen" du chapitre Hadès.

La profondeur d'une Ombre 
Alors que Mû du Bélier était immobilisé par Shion, les trois renégats Saga, Camus et Shura en profitèrent pour poursuivre leur route à travers le Sanctuaire. Arrivant dans le temple du Taureau, Niobe fit son apparition et s'occupa personnellement du chevalier d'or, permettant encore une fois aux renégats de continuer leur ascension vers le temple d'Athéna.

Niobe réussi donc à vaincre Aldebaran à l'aide de son attaque "Deep Fragrance". Mais le Taureau, avant de mourir déclencha sa technique "Great Horn" contre le Spectre de Deep... sans succès apparemment. 
Lorsque Mû du Bélier arriva dans le temple du Taureau, il trouva son ami, mort, dans la position d'attaque du "Great Horn".

Les vrais Spectres 
Soudainement, l'armure d'or du Taureau se disloqua et laissa la place au Spectre de Deep, qui se vanta rapidement d'être celui qui tua Aldébaran un peu plus tôt. Niobe fut donc le premier véritable Spectre à se dévoiler au sein du Sanctuaire ; et il n'avait qu'une idée en tête : se débarrasser d'un nouveau chevalier d'or.

Il utilisa alors à nouveau son attaque "Deep Fragrance" contre le chevalier d'or du Bélier qui, surpris, n'eut pas le temps d'esquiver l'attaque et disparut dans les ombres de l'attaque. Niobe pensa alors s'être débarrassé d'un nouvel adversaire, du moins, jusqu'à ce qu'il se trouve face à un mur de cristal. Lorsque Niobe aperçu Mû du Bélier, le "Crystal Wall" du Bélier explosa et repoussa en arrière le Spectre de Deep.

Mû se retourna ensuite et se mit en direction de la sortie du temple du Taureau, laissant Niobe derrière lui. Le Spectre demanda alors à Mû où celui-ci se rendait ; le Bélier répondit alors qu'il n'était pas utile de combattre un adversaire déjà mort. Niobe ne comprenait pas et Mû lui expliqua que l'attaque "Great Horn" du Taureau l'avait bien frappé un peu plus tôt et que son corps était donc déjà en pièces.

Le Spectre de Deep ne crut pas aux paroles de Mû, jusqu'à ce que son corps se disloque et explose, victime de la puissance du Taureau qui aura, malgré tout, emporté Niobe avec lui dans la mort.

Surplis 
La Surplis de Niobe représente un Profond, serviteur de Dagon, dans livres de H.P. Lovecraft.

Techniques 
 Deep Fragrance en français " Odeur pénétrante "
 Deep Perfume

Voix 
Dans la version originale, Niobe est doublé par Shingo Horii dans la version originale et par Peppino Capotondi dans la version française.

Note 
 Niobe est le seul Spectre à avoir réussi à terrasser un Chevalier d'Athéna au cours du Chapitre Hadès.

Spectres d'Hadès

en:List of Saint Seiya characters#The 108 Specters
pt:Niobe de Deep